«Grandes Éxitos» () — другий «альбом найкращих хітів» колумбійської співачки Шакіри, виданий у 5 листопада 2002 року лейблами Sony Music Entertaintment, Columbia Records. Альбом повністю іспаномовний та містить пісні з таких попередніх альбомів: «Pies Descalzos», «¿Dónde Están los Ladrones?», «MTV Unplugged» і «Servicio De Lavanderia». По всьому світу продано близько 4 млн копій платівки .

Список композицій

Примітки

Посилання 
 Дискографія співачки на її офіційному сайті 

Збірки Шакіри